Theorin es un apellido sueco y puede referirse a. 
 Maj Britt Theorin, político
 Daniel Theorin, futbolista
 Irene Theorin, soprano
 Johan Theorin, periodista y autor